Lelu puede referirse a:

 Lelu (Kosrae), municipio del estado de Kosrae, Estados Federados de Micronesia↵
 Isla Lelu, isla de Micronesia
 Isla Lelu (Columbia Británica), Canadá
 Lelu (Estonia), aldea en la parroquia de Käina, condado de Hiiu, Estonia
 Lelu (álbum), álbum de 2015 de Sanni